Mkalamo – circoscrizione del distretto di Korogwe, in Tanzania
 Mkalamo – circoscrizione del distretto di Tanga, in Tanzania